Rubén Duarte Sánchez (ur. 18 października 1995 w Almeríi) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji obrońcy w Deportivo Alavés.

Przypisy

Bibliografia 

Statystyki w bazie BDFutbol 
 

Hiszpańscy piłkarze
Urodzeni w 1995
Piłkarze RCD Espanyol
Piłkarze Deportivo Alavés
Ludzie urodzeni w Almeríi